Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2003 – osiemnaste mistrzostwa świata w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej organizowany przez IHF służący jednocześnie jako kwalifikacja do IO 2004. Odbył się w dniach 20 stycznia – 2 lutego 2003 roku w Portugalii. Tytułu zdobytego w 2001 roku broniła reprezentacja Francji, zwyciężyli zaś Chorwaci.

Faza wstępna

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza zasadnicza

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne

Najlepsi strzelcy 
 1.  Carlos Pérez – 64
 2.  Hussein Zaki – 61
 3.  Ólafur Stefánsson – 58
 4.  László Nagy – 51
 4.  Aleksiej Rastworcew – 51
 6.  Markus Baur – 50
 6.  Ivan Simonović – 50
 8.  Stefan Kretzschmar – 48
 8.  Florian Kehrmann – 48
 10.  Petar Metličić  – 46

Bibliografia 
 
 

2003
2003 w piłce ręcznej
Piłka ręczna w Portugalii
2003 w Portugalii